Wortman ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Wortman (1927–2015), US-amerikanischer Schiedsrichter im American Football
 Gabriel Wortman (1968–2020), kanadischer Amokläufer